Lyubash kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Momin Dvor, berg, Pernik, 
 Ljubasj (bergskedja), Pernik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar